Саббах — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саббах, Бассам — сирийский политик.
 Саббах, Мишель (род. 1933) — католический епископ.
 Хасан ибн Саббах (середина 1050-х — 1124) — видный исмаилитский деятель (шиитская ветвь ислама), основатель государства низаритов.